La Mort de Socrate est le titre de plusieurs œuvres :
 La Mort de Socrate, poème d'Alphonse de Lamartine ;
 La Mort de Socrate, tableau de Jacques-Louis David ;
 La Mort de Socrate, tableau de Jacques-Philipe-Joseph de Saint-Quentin, (Prix de Rome, 1762).